Satun (provincie), een provincie in het zuiden van Thailand
Amphoe Mueang Satun, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het zuiden van Thailand
Satun (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand